Beamon ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beamon (Alabama)
 Beamon (Virginia)

Person:
 Bob Beamon (* 1946), US-amerikanischer Leichtathlet und Olympiasieger

Siehe auch
 Beaman